De 26e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1995 op 18 en 19 februari gehouden op de ijsbaan Pettit National Ice Center in Milwaukee.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1995
Schaatsen in de Verenigde Staten
 1995
Sport in Milwaukee
Schaatsen